Öravattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öravattnet, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (56,8 ha)
Lill-Öravattnet (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (21,7 ha)
Stor-Öravattnet, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (48,8 ha)
Lill-Öravattnet, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Stor-Öravattnet, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (14,2 ha)
Öravattnet, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (10,9 ha)
Öravattnet, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,51 ha)
Öravattnet (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,9 ha)

Se även
Örevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn